L'edizione 2005-2006 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo ventesimo titolo. Il campionato è iniziato il 5 agosto 2005 e si è concluso il 13 maggio 2006.

Capocannoniere del torneo è stato Miroslav Klose del  con 25 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Questo campionato viene dominato dai campioni in carica del , allenati anche in questa stagione da Felix Magath, che conquistano il loro ventesimo titolo con cinque punti in più del . I bianco-verdi arrivano secondi e si qualificano ai gironi della Champions League battendo nell'ultimo turno l'Amburgo, che viene quindi condannato a disputare i preliminari della stessa manifestazione. Come nella precedente stagione il Bayern ottiene il double vincendo anche la Coppa di Germania; questo battendo in finale l'Eintracht Francoforte, che accede così all'Europa League insieme al  e allo ; questa squadra arriva inoltre fino alla semifinale della Coppa UEFA 2005-2006; è qui fermata dai futuri campioni del Siviglia ai tempi supplementari.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2006-2007
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2006-2007
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2006-2007.
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2006-2007
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (22)
 Maggior numero di pareggi: Hannover (17)
 Maggior numero di sconfitte: Colonia (18)
 Minor numero di vittorie: Duisburg (5)
 Minor numero di pareggi: Amburgo (5)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (3)
 Miglior attacco: Werder Brema (79 gol fatti)
 Peggior attacco: Arminia Bielefeld (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Amburgo (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Colonia, Kaiserslautern (71 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Werder Brema (+42)
 Peggior differenza reti: Duisburg (-29)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (16, 8ª-23ª) 
 Peggior serie negativa: Colonia (6, 6ª-11ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayer Leverkusen (6, 27ª-32ª) , Bayern Monaco (6, 1ª-6ª) 
Partite
 Più gol (11): 
Schalke-Bayer Leverkusen 7-4, 11 febbraio 2006
 Maggior scarto di gol (6): Werder Brema-Colonia 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 40 gol nella 32ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 7ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 4 in 6ª giornata, 22ª giornata, 23ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Markus Merk (25)
 Wolfgang Stark (22)
 Florian Meyer (21)
 Knut Kircher (20)
 Herbert Fandel (19)
 Felix Brych (18)
 Peter Gagelmann (18)
 Manuel Gräfe (18)
 Thorsten Kinhöfer (18)
 Franz-Xaver Wack (18)

 Lutz Wagner (17)
 Helmut Fleischer (16)
 Michael Weiner (16)
 Peter Sippel (15)
 Günter Perl (12)
 Babak Rafati (12)
 Markus Schmidt (12)
 Jochen Drees (9)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005-2006